CNE se poate referi la:

Consiliul Național al Elevilor, for consultativ al Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Centrala Nuclearo-electrică de la Cernavodă
 Consiliul Național de Etică - vezi ANCS